een manier om snel in een groep de gedachten te associëren, zie brainstormen.
 een Duitse metalband, zie Brainstorm (Duitse band)
 een Letse popband, zie Brainstorm (Letse band).
 een film uit 1983, zie Brainstorm (1983).
 een film uit 1965, zie Brainstorm (1965).
 een televisieserie uit 2009, zie Brainstorm (televisieserie)
 een album van Mastermind, zie Brainstorm (Mastermind)
 een album van rapper Young MC, zie Brainstorm (album).
 Brainstorm (jazzgroep), een jazzgroep